Lenin (naam) - van oorsprong Russische naam
Lenin (schip, 1916) - ijsbreker van de Sovjet-Unie
Lenin (schip, 1959) - eerste nucleaire oppervlakteschip ter wereld; niet te verwarren met de ijsbreker Lenin, die geen atoomijsbreker is
Vladimir Lenin - Russisch communist en leider van de Sovjet-Unie
Lenin el-Ramly - Egyptisch schrijver en regisseur van komedies voor toneel, film en televisie